Tegument (lat. für ‚Bedeckung‘, ‚Hülle‘, ‚Schutz‘) steht für:

 Neodermis, sekundäre Körperbedeckung von Würmern
 Hülle einer Knospe; siehe Knospe#Aufbau
 eine Hüllstruktur von Viren; siehe Tegument (Virus)
 wenig gebräuchlicher Ausdruck für die die Alveolarfortsätze bedeckende Schleimhaut in zahnlosen Kieferabschnitten.

Siehe auch:
 Integument (Zoologie), Körperhaut von Gewebetieren
 Integument (Botanik), Bestandteil pflanzlicher Samenanlagen